Николай Мельницкий:
 Мельницкий, Николай Михайлович (1887—1965) — российский спортсмен, серебряный призёр Олимпийских игр 1912 года по стрельбе.
 Мельницкий, Николай Николаевич (1817—1890) — русский государственный и военно-судебный деятель.